C.M.T. Cold (Christian Magdalus Thestrup Cold) er navnet på flere personer:

 C.M.T. Cold (generalprokurør) (1754-1826) – dansk jurist og embedsmand, generalprokurør
 C.M.T. Cold (udenrigsminister) (1863-1934) – dansk søofficer, skibsreder og udenrigsminister